Flesh & Blood (Poison), een album van de Amerikaanse glammetalband Poison
 Flesh & Blood (film) , een Spaans-Amerikaanse film geregisseerd door Paul Verhoeven
 Flesh and Blood (1968), een televisiefilm uit 1968 met Robert Duvall
 Flesh & Blood (1979), een Amerikaanse televisiefilm uit 1979 van Jud Taylor
 Flesh and Blood (miniserie), Britse miniserie uit 2020